SPMT (bedrijf), afkorting van Service de Prévention et de Médecine du Travail, een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk in België 
SPMT (voertuig), afkorting van Self Propelled Modular Transporter, wordt gebruikt bij het vervoer van zware en grote ondeelbare ladingen